Гран-при ЮАР 1977 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 5 марта на трассе Кьялами.

На 21 круге в начале стартовой прямой из-за возгорания съехал на обочину и остановился автомобиль Ренцо Дзордзи. Двое маршалов с огнетушителями, находившиеся на противоположной стороне дорожного полотна, побежали через трассу к машине итальянца. Один из них добрался до автомобиля, а второй, 19-летний Фредрик Янсен ван Вюрен, у которого в руках находился огнетушитель, оказался перед выезжавшими на стартовую прямую автомобилями Ханса-Йоахима Штука и следовавшего сразу за ним Тома Прайса. Штук успел среагировать и объехать маршала, а Прайс, находившийся в слепой зоне за машиной немца, врезался в ван Вюрена, убив того на месте. Выпавший из рук маршала огнетушитель, в свою очередь, попал в голову Прайса, убил валлийца и сорвал с него шлем. Машина Прайса по инерции проехала по стартовой прямой до первого поворота, где врезалась в «Лижье» Жака Лаффита и вылетела вместе с ним с трассы. Одним из обломков автомобиля Прайса был повреждён радиатор машины победителя гонки Ники Лауды.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Motorsport Memorial
 

Гран-при ЮАР
События 5 марта
Март 1977 года
1977 год в ЮАР